|-
| 85201 - || || 4 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85202 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 85203 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 85204 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 85205 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 85206 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 85207 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 85208 - || || 1 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 85209 - || || 4 d'abril, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85210 - || || 26 d'abril, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85211 - || 1992 PL || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 85212 - || 1992 RF || 4 de setembre, 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 85213 - || || 2 de setembre, 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85214 - || || 21 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85215 Hohenzollern || || 26 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85216 - || || 24 de setembre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 85217 Bilzingsleben || || 31 d'octubre, 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 85218 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85219 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85220 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85221 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85222 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85223 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85224 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85225 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85226 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85227 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85228 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85229 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85230 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85231 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85232 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85233 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 85234 - || || 19 d'abril, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85235 - || 1993 JA || 13 de maig, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85236 - || 1993 KH || 24 de maig, 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 85237 - || || 12 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85238 - || || 25 de juliol, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85239 - || || 20 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85240 - || || 19 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85241 - || || 14 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 85242 - || || 18 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 85243 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85244 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85245 - || || 14 de setembre, 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 85246 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85247 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85248 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85249 - || || 14 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85250 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85251 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85252 - || || 16 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 85253 - || || 8 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85254 - || || 14 d'octubre, 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 85255 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85256 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85257 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85258 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85259 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85260 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85261 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85262 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85263 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85264 - || || 11 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85265 - || 1993 VR || 14 de novembre, 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 85266 - || || 16 de desembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85267 - || || 12 de gener, 1994 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| 85268 - || || 5 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85269 - || || 6 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85270 - || || 6 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85271 - || || 13 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85272 - || || 18 de gener, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85273 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85274 - || 1994 GH || 3 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85275 - || 1994 LY || 11 de juny, 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 85276 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85277 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85278 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85279 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85280 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85281 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85282 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85283 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85284 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85285 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85286 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85287 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85288 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85289 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85290 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85291 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85292 - || || 3 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 85293 - || || 12 de setembre, 1994 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 85294 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85295 - || 1994 TY || 2 d'octubre, 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 85296 - || || 6 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85297 - || || 6 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85298 - || || 8 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 85299 Neander || || 5 d'octubre, 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 85300 - || || 30 d'octubre, 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
5